Buskerud – dawny okręg, jednostka podziału administracyjnego Norwegii. Przestał istnieć 1 stycznia 2020, gdy na podstawie reformy z 2017 został włączony, wraz z okręgami Østfold oraz Akershus, do nowo utworzonego okręgu Viken. 

Położony był na południu kraju; graniczył z norweskimi okręgami Akershus, Hordaland, Oppland, Oslo, Telemark, Sogn og Fjordane oraz Vestfold.  Zajmował powierzchnię 14 910 km², która zamieszkiwana była przez 283 148 osób (2019). Ośrodkiem administracyjnym okręgu było miasto Drammen.

Gminy 

Okręg podzielony był na 21 gmin.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Dawne okręgi w Norwegii
Viken